Marie-Thérèse est un nom propre composé, qui peut désigner :

Prénom
Marie-Thérèse est un prénom féminin, fêté le 7 juin. Il a pour diminutifs , Marité,  et .

Saintes 
Par ordre chronologique de l'année de décès :
 Marie-Thérèse Scherrer (° 1708 - † 1768), vénérable, religieuse catholique au couvent de Fanano
 Marie-Thérèse Scherer (° 1825 - † 1888), ou Anne-Marie-Catherine Scherer, bienheureuse, cofondatrice des Sœurs de la Charité de la Sainte-Croix, à Ingenbohl, près de Schwyz en Suisse ; fêtée le 16 juin.
 Marie-Thérèse de Soubiran (° 1834 - † 1889), bienheureuse, née à Castelnaudary, fondatrice de la congrégation de Marie-Auxiliatrice ; fêtée le 7 juin. 
 Marie-Thérèse Méndez y Delgado (° 1844 - † 1908), vénérable, religieuse espagnole, fondatrice de la congrégation enseignante des Servantes du Divin Cœur.
 Marie-Thérèse Ledóchowska (° 1863 - † 1922),  bienheureuse, sœur fondatrice des Missionnaires de Saint-Pierre-Claver ; fêtée le 6 juillet.
 Marie-Thérèse de Saint Joseph (° 1855 - † 1938),  bienheureuse, sœur fondatrice des carmélites du Divin Cœur de Jésus ; fêtée le 20 septembre.

Souveraines, princesses et archiduchesses 
Par ordre chronologique de l'année de décès :
 Marie-Thérèse d'Autriche (1638-1683), infante d'Espagne, reine de France et de Navarre
 Marie-Thérèse de Bourbon-Condé (1666-1732)
 Marie-Thérèse-Raphaëlle de Bourbon (1726-1746), Infante d'Espagne, Dauphine
 Marie-Thérèse de France (1746-1748)

 Marie-Thérèse d'Autriche (1717-1780), dite La Grande Marie-Thérèse,  "roi" de Hongrie, reine de Bohême, archiduchesse d'Autriche, 
épouse de François Etienne de Lorraine, Empereur, grand-duc de Toscane, fondatrice avec lui de la Maison de Habsbourg-Lorraine , donna son prénom à nombre de ses descendantes (cf ci-dessous);

 Marie Thérèse Louise de Savoie (1749-1792), princesse de Lamballe, victime de la Révolution Française;
 Marie Thérèse de Choiseul (1767-1794), princesse Joseph de Monaco, victime de la Révolution Française;
 Marie Thérèse de Savoie (1756-1805), comtesse d'Artois
 Marie-Thérèse de Bourbon-Naples (1772-1807), Impératrice
 Marie-Thérèse d'Autriche (1767-1827), duchesse en Saxe
 Marie-Thérèse de France (1778-1851), duchesse d'Angoulême
 Marie-Thérèse de Habsbourg-Toscane (1801-1855), reine de Sardaigne
 Marie-Thérèse de Habsbourg-Lorraine-Teschen (1816-1867), reine des Deux-Siciles
 Marie-Thérèse de Savoie (1803-1879), duchesse de Parme, Plaisance et Guastalla
 Marie-Thérèse de Bourbon-Siciles (1822-1889), Impératrice du Brésil
 Marie-Thérèse de Modène (1849-1919), reine de Bavière
 Marie-Thérèse d'Autriche (1845-1927), duchesse de Wurtemberg 
 Marie-Thérèse de Habsbourg-Toscane (1862-1933), archiduchesse Charles-Etienne d'Autriche, duchesse de Teschen
 Marie-Thérèse de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (1870-1935), duchesse de Bragance ,
 Marie-Thérèse de Bragance (1855-1944), archiduchesse Charles-Louis d'Autriche
 Marie-Thérèse de Bourbon, infante d'Espagne, 
 Marie-Thérèse de Wurtemberg (1934-?), comtesse de Clermont puis duchesse de Montpensier

Autres personnages remarquables portant ce prénom
Par ordre chronologique de l'année de décès :
 Marie-Thérèse Dancourt (1663-1725), actrice
 Marie-Thérèse de Subligny (1666-1736), danseuse française
 Marie Thérèse Félicité d'Este (1726-1754), duchesse de Penthièvre
 Marie-Thérèse Rodet Geoffrin (1699-1777), salonnière
 Marie Thérèse Sophie Richard de Ruffey (1754-1789), marquise de Monnier
 Marie Thérèse Françoise Boisselet (1731-1800), maîtresse de Louis XV
 Marie-Thérèse Le Vasseur (1721-1801), lingère française
 Marie-Thérèse Laruette (1744-1837), cantatrice française
 Marie-Thérèse Figueur (1774-1861), femme-soldat française
 Marie-Thérèse Dethan-Roullet (1870-1945), artiste peintre française
 Marie-Thérèse de Saint-Joseph (1885-1946), religieuse carmélite polonaise, fondatrice des carmélites de l'Enfant-Jésus.
 Marie-Thérèse Walter (1909-1977), compagne de Pablo Picasso
 Marie-Thérèse Eyquem (1913-1978), militante féministe
 Marie-Thérèse Paquin (1905-1997), pianiste québécoise
 Marie-Thérèse Heyvaert (1912-2003), artiste-peintre belge
 Marie-Thérèse de Chateauvieux (1915-?), femme politique française
 Marie-Thérèse Cuny (?-?), femme écrivain
 Marie-Thérèse Urvoy (?-?), professeure d'islamologie
 Marie-Thérèse Hermann (1925-?), historienne régionaliste française
 Marie-Thérèse Vacossin (1929-?), artiste plasticienne française
 Marie-Thérèse Houphouët-Boigny (1931-?), épouse du président de la Côte d'Ivoire
 Marie-Thérèse Goutmann (1933-?), femme politique française
 Marie-Thérèse Humbert (1940-?), femme de lettres mauricienne
 Marie-Thérèse Boisseau (1940-?), femme politique française
 Marie-Thérèse Bruguière (1942-?), femme politique française
 Marie-Thérèse Lefebvre (1942-?), musicologue québécoise
 Marie-Thérèse Hermange (1947-?), femme politique française
 Marie-Thérèse Morlet (?-?), scientifique française
 Marie-Thérèse L'Huillier (?-?), animatrice et productrice de télévision
 Marie-Theres Nadig (1954-?), ancienne skieuse suisse
 Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (1957-?), femme politique française
 Marie-Thérèse Coenen (1955-?), femme politique belge
 Marie-Thérèse Fortin (1959-?), comédienne québécoise
 Marie-Thérèse Letablier (?-?), sociologue française
 Marie-Thérèse Nlandu Mpolo Nene (?-?) femme politique de la République démocratique du Congo

Spectacle, fiction 
 Marie-Thérèse Porchet, personnage créé par l'humoriste suisse Joseph Gorgoni

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom français